

Geografia

Bielorussia
 Kolpino – centro abitato della Regione di Vicebsk

Russia
 Kolpino – città parte di San Pietroburgo
 Kolpino – centro abitato dell'Oblast' di Vologda
 Kolpino – centro abitato della Crimea
 Kolpino – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Nevel'skij rajon
 Kolpino – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Pečorskij rajon
 Kolpino – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Pustoškinskij rajon
 Kolpino – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Kardymovskij rajon
 Kolpino – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Roslavl'skij rajon
 Kolpino – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Krasnocholmskij rajon
 Kolpino – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Penovskij rajon

Idronimi

Fiumi
 Kolpino – fiume russo

Laghi
 Kolpino – lago russo dell'Oblast' di Leningrado nel Boksitogorskij rajon
 Kolpino – lago russo dell'Oblast' di Leningrado nel Lužskij rajon
 Kolpino – lago russo dell'Oblast' di Novgorod
 Kolpino – lago russo dell'Oblast' di Tver'
 Kolpino – lago russo dell'Oblast' di Pskov
 Kolpino – lago ucraino